Zlatý stôl může být:

 Zlatý stôl (Volovské vrchy) (1 322 m) – vrch ve Volovských vrších
 Zlatý stôl (podcelek) – geomorfologický podsestava Volovských vrchů

Reference